Il Flea Market Cup 2009 è stato un torneo professionistico di tennis maschile giocato sul cemento indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour 2009. Si è giocato a Chuncheon in Corea del Sud dal 2 all'8 novembre 2009.

Partecipanti

Teste di serie

 Ranking al 26 ottobre 2009.

Altri partecipanti
Giocatori che hanno ricevuto una wild card:
  Cho Soong-jae
  Kim Sun-yong
  Lim Yong-kyu
  Noh Sang-woo

Giocatori passati dalle qualificazioni:
  Jun Woong-sun
  Sadik Kadir
  Kim Young-jun
  Hiroki Moriya (Lucky Loser)
  Daniel Yoo

Campioni

Singolare 

 Lu Yen-Hsun ha battuto in finale  Igor Sijsling, 6–2, 6–3

Doppio 

 Andis Juška /  Dmitrij Sitak hanno battuto in finale  Lee Hsin-han /  Yang Tsung-hua, 3–6, 6–3, [10–2]

Collegamenti esterni